Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Regionalligen von 1963 bis 1974. Die damals zweithöchste Spielklasse des deutschen Fußballs war in fünf Staffeln unterteilt. Von 1963/64 bis 1973/74 bestanden die fünf Regionalligen Nord, West, Südwest, Süd und Berlin. Nach der Zweitliga-Reform 1974 wurden die Regionalligen zugunsten der neuen zweigleisigen 2. Bundesliga aufgelöst. Die Tabellen basieren auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden.

Regionalliga Nord 

Quelle:

Regionalliga Berlin 

Quelle:
1Hertha Zehlendorf wurden in der Saison 1963/64 zwei Punkte abgezogen.

Regionalliga West 

Quelle:

Regionalliga Südwest 

Quelle:

Regionalliga Süd 

Quelle:

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
Regionalliga